Record Collection — третий студийный альбом музыкального продюсера Марка Ронсона, издан в Великобритании и США 27 и 28 сентября 2010 года. Пластинка была выпущена под маркой Mark Ronson & The Business Intl.

Обложка альбома 
Обложка была создана арт-директорами Джерардом Сэйнтом и Мэттом Мэйтлэндом, создавшим ссылку на обложки нескольких известных альбомов, среди которых — Rio группы Duran Duran (чьи участники Саймон Ле Бон и Ник Роудс появились на альбоме).

Синглы 
 «Bang Bang Bang», ставший дебютным синглом с альбома, был выпущен 11 июля 2010 года. Он смог добраться до 6 места в UK Singles Chart, и 18 в Irish Singles Chart.
 «The Bike Song» в качестве второго сингла вышел 19 сентября 2010 года.
 «Somebody to Love Me» должен был выйти 6 декабря 2010 года, однако из-за проявленного к нему интереса, дата выхода была перенесена на 29 ноября 2010 года.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Марка Ронсона
Альбомы Columbia Records
Альбомы 2010 года
Альбомы, спродюсированные Марком Ронсоном
Альбомы электронной музыки
Альбомы альтернативного хип-хопа